Termenul Hubble se poate referi la:
 Edwin Hubble, astronom american
 Legea lui Hubble, o lege din cosmologie
 Telescopul spațial Hubble, un telescop care poartă numele astronomului